Canar kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Cañar (ort),

Spanien 

 Cáñar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Cáñar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar